Überblendung steht für:

 Überblendung (Film), Übergang von einer Einstellung zu einer anderen
 Überblendung (Filmprojektion), Wechsel des Projektors im Kino
 Überblendung, Verfahren in der Tontechnik, siehe Crossfader